Le patronyme flamand Brusseel est soit :
une flamandisation de , Brocel (de l'ancien français bro(u)ce: arbuste, du lat. bruscia) ;
une variante de Brusselle, nom d'origine de Bruxelles.

Ann Brusseel (1976-) , femme politique belge.

Patronyme flamand